Карл-Бургард Карлович фон Венцель (1797 — 1874) — генерал-лейтенант, сенатор, Иркутский губернатор.

Биография 
Родился 23 июля 1797 года. Образование получил в Училище колонновожатых, откуда выпущен 2 ноября 1814 года в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части (будущий Генеральный штаб) и 1 января 1817 года произведён в прапорщики.

В 1828—1829 годах Венцель находился в походе на Дунае, отличился в сражении с турками при Кулевчи, за что был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с бантом. По окончании военных действий в Европейской Турции он был переведён в Польшу, где участвовал в подавлении восстания поляков и отличился при штурме Варшавы; за эту кампанию он получил золотую шпагу с надписью «За храбрость», орден св. Анны 3-й степени с бантом и польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени.

С 1832 года Венцель состоял дивизионным квартирмейстером 1-й лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии, а с 1834 года исправлял должность обер-квартирмейстера Гвардейского резервного кавалерийского корпуса и в том же году был произведён в полковники. В 1839 году назначен инспектором межевания казённых земель. 6 декабря 1844 года произведён в генерал-майоры.

3 июля 1851 года назначен военным губернатором города Иркутска и Иркутским гражданским губернатором, 30 августа 1855 года произведён в генерал-лейтенанты.

14 декабря 1859 года назначен присутствующим в 1-м отделении 5-го департамента Сената, с 30 августа 1862 года присутствовал во 2-м отделении. Далее, находясь в должности сенатора Венцель был присутствующим в Межевом департаменте (с 13 сентября 1862 года), вновь в 1-м отделении 5-го департамента (с 6 июня 1863 года), во 2-м отделении 3-го департамента (с 1 января 1865 года) и опять в Межевом департаменте (с 26 ноября 1865 года до самой смерти).

Скончался 30 сентября 1874 года, похоронен на Свято-Троицком кладбище в Старом Петергофе, из списков исключён 18 октября.

Венцель был женат на дочери штабс-ротмистра Александре Гавриловне Назимовой, детей у них не было.

Награды 
Среди прочих наград Венцель имел ордена:
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1829 год)
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» (25 июня 1831 года)
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1831 год)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1 декабря 1838 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 5720 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1840 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (11 апреля 1848 года)
 Орден Святой Анны 1-й степени (8 апреля 1851 года)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (6 декабря 1854 года)
 Орден Белого орла (5 декабря 1858 года)
 Орден Святого Александра Невского (1 января 1867 года)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — М., 2009. — С. 249. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007. — С. 198, 502. — ISBN 978-5-903473-05-2
 Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711—1917 гг: Материалы для биографий. — СПб., 2011. — С. 81. — ISBN 978-5-86007-666-2
 Некролог // Ежегодник русской армии за 1875 год. Часть II. — СПб., 1875. — С. 72
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009. — С. 480. — ISBN 978-5-89577-144-0
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 сентября. — СПб., 1874. — С. 179
 Список сенаторов по старшинству чинов. Исправлен по 17 апреля 1866 года. — СПб., 1866. — С. 53—54
 Петербургский некрополь. Т. 1. (А—Г). — СПб., 1912. — С. 410.
 Фото

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Иркутские губернаторы
Сенаторы Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Похороненные на Троицком кладбище Старого Петергофа
Члены Русского географического общества до 1917 года